Нагиев Мубариз Кудрат оглы (28 ноября 1970, Баку) — азербайджанский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий.

Биография 
Мубариз Нагиев родился 28 ноября 1970 года в Баку . В 1992 году окончил факультет театра и кино Азербайджанского государственного художественного университета, а в 1993 году — Институт управления бизнесом Университета Карачи, Исламская Республика Пакистан .

Член Союза кинематографистов Азербайджана, Конфедерации союзов кинематографистов СНГ и стран Балтики, Гильдии профессиональных кинорежиссёров Азербайджана.

Творчество 
В 2009 году фильм режиссёра "Вчера пришло внезапно..." стал победителем конкурса Министерства культуры Азербайджана.

В декабре 2017 года в зале Азербайджанской Национальной Консерватории состоялась премьера фильма "В поисках Истины", посвященный памяти композитора Рауфа Алиева.

В 2021 году состоялась премьера фильма «Портрет художника» о народном художнике Азербайджана Мир Надире Зейналове.

В марте 2022 года презентован снятый им документальный фильм «Узелки жизни», об истории азербайджанского коврового искусства.

Снял серию документальных фильмов о Народных художниках Азербайджана Бёюкаге Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Эльбеке Рзакулиеве, Октае Садыхзаде, Мир Надире Зейналове.

Является автором сценария, режиссёром, продюсером и режиссёром монтажа ряда фильмов, снятых на разных студиях, таких, как киностудия "Азербайджанфильм", студии "Яддаш" и "Салнаме" Министерства культуры Азербайджана.

С 2022 года режиссёр и ведущий серии телевизионных документальных фильмов на телеканале ATV.

Фильмография

Награды 
Медаль Азербайджанской Республики «За заслуги в военном сотрудничестве» - 2022

Юбилейная медаль Азербайджанской Республики «15-летие (2005-2020) министерства оборонной промышленности» - 2023

Примечания

Ссылки 
 Блок знаний Google
 Кинопоиск
 В киноцентре «Низами» состоялась презентация документального фильма «Узелки жизни»
 Ковровое искусство в узелках жизни Захры Алиевой
 В Баку состоится премьерный показ фильма «Портрет художника» 
 Yarat! Мир Надир Зейналов: Жизнь мистического духа
 В Баку состоится премьера фильма, посвященного Мир Надиру Зейналову
 Мубариз Нагиев: «Этот фильм должен был стать скромным подарком к юбилею маэстро, но будет посвящен его памяти…»
 "Портрет художника" – фильм, снятый за несколько месяцев до кончины Мир Надира Зейналова
 Yarat. Мир Надир Зейналов: Жизнь мистического духа
 Состоялась премьера фильма о Мир Надире Зейналове
 Жизнь мистического духа
 В Баку проходит ретроспективная выставка Мир Надира Зейналова
 "Портрет художника" – фильм, снятый за несколько месяцев до кончины Мир Надира Зейналова
 В Баку состоится премьерный показ фильма «Портрет художника»
 Ушедший весенним днем: "Жизнь мистического духа" - первая персональная выставка Мир Надира Зейналова

Родившиеся в Баку
Выпускники Азербайджанского университета культуры и искусств
Сценаристы Азербайджана
Режиссёры Азербайджана
Родившиеся в 1970 году
Родившиеся 28 ноября
Википедия:Биографии современников